«Сочувствующий» () — дебютный роман американского автора вьетнамского происхождения Вьет Тхань Нгуена. Книга была признана бестселлером 2015 года журналом The New York Times и удостоена Пулитцеровской премии в 2016 году. Пулитцеровский комитет назвал роман «многослойной иммигрантской историей», рассказанной «человеком двух разумов и двух стран: Вьетнама и США».

Сюжет 
Книга повествует о падении правительства Южного Вьетнама в 1975 году, и последующих событиях, развернувшихся уже в Калифорнии, США. Повествование ведется от лица главного героя — политического заключенного, в прошлом — тайного коммунистического агента, чьё имя на протяжении всей книги остаётся неназванным.

Награды 
 2015 Center for Fiction First Novel Prize, победитель;
 2015 Asian/Pacific American Award for Literature, победитель;
 2016 Медаль Эндрю Карнеги, победитель;
 2016 Пулитцеровская премия за художественную книгу, победитель;
 2016 Премия Эдгара Аллана По за лучший первый роман американского писателя;
 2016 Американская литературная премия ПЕН/Фолкнер, финалист;
 2016 Dayton Literary Peace Prize, победитель;
 2017 Дублинская литературная премия, номинация.

Телевизионная адаптация 

В апреле 2021 года Вьет Тхань Нгуен объявил, компания A24 займётся телевизионной адаптацией романа, а режиссёром адаптации станет Пак Чхан Ук. В июле того же года компания HBO заказала производство телесериала.

Примечания 

Романы на английском языке
Романы 2015 года
Романы США
Дебютные романы
Литературные произведения по алфавиту
Произведения, награждённые Пулитцеровской премией в номинации «За художественную книгу»
Вьетнамская война в литературе